Абода́, или Авода́ ( «труд», «работа»; ), — термин еврейского происхождения.

В иудаизме:
  — в эпоху существования храма благословение во время утреннего жертвоприношения; впоследствии моление о восстановлении храма.
 Абода (Йом-Киппур) — существенная часть литургии «мусаф» в праздник дня Всепрощения Йом-Киппур.
 Абода (музыка) — центральный момент литургии в Йом-Киппур.
 «Авода Зара» (Абода Зара) — трактат Мишны.

В политике:
 «Авода» (с 1968) — израильская политическая партия, «партия труда».

Примечания